Ijiraq – personaggio della mitologia inuit
 Ijiraq – satellite naturale di Saturno